Konferenz von Spa bedeutet:
 Konferenz von Spa vom 12. Mai 1918 über die Unterordnung der Interessen Österreich-Ungarns unter diejenigen des Deutschen Reichs
 Konferenz von Spa vom 2. bis 3. Juli 1918 über die Notwendigkeit, den Ersten Weltkrieg bis zum Sieg des Deutschen Reichs und seiner Verbündeten fortzusetzen
 Konferenz von Spa vom 13. bis 15. August 1918, die den Politikwechsel der Mittelmächte nach ihren militärischen Niederlagen im Sommer 1918 kennzeichnete
 Konferenz von Spa vom 29. September 1918, die nach dem Übertritt Bulgariens zur Entente einberufen wurde, über die Notwendigkeit eines Strategiewechsels zur Führung von Waffenstillstandsverhandlungen  
 Konferenz von Spa von 1920 über Reparationen, die das Deutsche Reich nach dem verlorenen Krieg an die Siegermächte zahlen sollte, und über die Entwaffnung Deutschlands sowie mit einem Schiedsspruch über das Teschener Land